Karl Bühler (1749-1811) – rosyjski dyplomata
 Karl Ludwig Bühler (1879-1963) – niemiecki psycholog i językoznawca